Кубок КОНМЕБОЛ 1998 — 7-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 15 июля по 21 октября 1998 года. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Сантос».

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1998 на сайте RSSSF

1998
Футбол в Южной Америке в 1998 году